Vitolo (1983) Víctor José Añino Bermúdez, spanyol labdarúgó
Vitolo (1989) Víctor Machín Pérez, válogatott spanyol labdarúgó